Municipio de Piney puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Municipio_de_Piney&action=edit
 Municipio de Piney (condado de Carroll, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Carroll.
 Municipio de Piney (condado de Cleburne, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Cleburne.
 Municipio de Piney (condado de Oregón, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Oregon.
 Municipio de Piney (condado de Pulaski, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Pulaski.
 Municipio de Piney (condado de Texas, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Texas.
 Municipio de Piney (condado de Clarion, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clarion.